Bejo ou BEJO peuvent désigner :

Patronyme 

 Bérénice Bejo (née en 1976), actrice franco-argentine ;
  (né en 1944), scénariste et réalisateur argentin, père de la précédente.

Toponyme 
 , monument culturel albanais.

Autres 
 , association espérantiste brésilienne ;
 , entreprise agricole néerlandaise ;
 , association espérantiste brésilienne.

Voir aussi